Пауль Хилмар Йенсен (Paul Hilmar Jensen; 28 апреля 1930 — 17 июля 2004), — норвежский филателист, коллекции которого часто выигрывали золотые медали на филателистических выставках и работа которого на общественных началах в области филателии получила признание короля Норвегии Харальда V.

Интересы в области коллекционирования 
Пауль Йенсен имел обширные познания во всей областях филателии, но специализировался на коллекционировании и изучении почтовых марок и истории почты некоторых стран, в частности Чехословакии, Островов Кука, Саудовской Аравии и Норвегии. Его экспонаты на различных филателистических выставках обычно получали золотые награды.

Филателистическая деятельность 
Пауль Йенсен был основателем и первым президентом Норвежского общества изучения истории почты, занимал пост президента Норвежской филателистической федерации и Комиссии по истории почты ФИП. Он также был назначен вице-президентом норвежской филателистической выставки NORWEX 1980, а затем генеральным секретарем филателистической выставки NORWEX 1997.

Вместе с Патриком Пирсоном и Робертом П. Оденвеллером Йенсен был соавтором «Руководства ФИП по экспонированию и оценке традиционных экспонатов и экспонатов по истории почты» (), опубликованного в 1993 году. Йенсен также был известным оратором по филателистической тематике и прилагал все усилия, чтобы познакомить молодежь с хобби коллекционирования почтовых марок.

Почести и награды 
Пауль Йенсен получил множество наград и признаний, в частности, от короля Норвегии Харальда V за заслуги в области филателии. Он был удостоен чести поставить подпись под Списком выдающихся филателистов в 1988 году и получил награды, в том числе: норвежскую медаль Андерсена-Детлоффа, медаль Копенгагенского филателистического клуба, медаль Лихтенштейна, медаль ФИП за заслуги и «Золотого льва» Норвежской филателистической федерации.

Йенсен был членом Лондонского Королевского филателистического общества Лондона, а в 2007 году был включён в Зал славы Американского филателистического общества.

Примечания

Литература 
 Paul Hilmar Jensen at bordewick-family.com Archived here.

Лауреаты Списка выдающихся филателистов
Умершие в 2004 году
Родившиеся в 1930 году
Филателисты Норвегии
Персоналии по алфавиту